Lehrs ist der Familienname folgender Personen:
Ernst Lehrs (1894–1979), deutscher Anthroposoph
Karl Lehrs (1802–1878), deutscher klassischer Philologe
Max Lehrs (1855–1938), deutscher Kunsthistoriker und langjähriger Direktor des Dresdner Kupferstich-Kabinetts
Philipp Lehrs (1881–1956), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Leers